Le tournoi de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 11 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits des Américains Sam Querrey et Taylor Fritz, de l'Australien John Millman, du Japonais Tatsuma Ito, du Russe Konstantin Kravchuk et de l'Ukrainien Serhiy Stakhovsky.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par John-Patrick Smith, Dennis Novikov, Lukáš Lacko, Yuichi Sugita, Ryan Harrison et Jared Donaldson.
 Âgé de 37 ans, Ivo Karlović, double finaliste sortant, remporte la finale face à Gilles Müller en 3 sets (6-7, 7-6, 7-6) et 2 h 56 de jeu. Il s'agit de son  sur le circuit ATP, le  sur gazon. Quant au Luxembourgeois, sur ses 5 finales disputées en simple, il n'en a remporté aucune.
 En double, Sam Groth et Chris Guccione s'imposent en finale face à Jonathan Marray et Adil Shamasdin (6-4, 6-3). Il s'agit de leur  et  respectif sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de Newport

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2016
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en juillet 2016
Sport aux États-Unis en juillet 2016